"Leeuw" pode ser: 

 De Vlaamse Leeuw, o hino da Flandres
 Sint-Pieters-Leeuw, município flamengo da Bélgica
 Dianne de Leeuw, patinadora

Desambiguações de topônimos